HP Open 2013, właśc. HP Japan Women’s Open Tennis 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu HP Open rozgrywany w dniach 7–13 października 2013 roku w Osace na kortach twardych o puli nagród 235 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013